Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1980 () — 2-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 3 по 11 января 1980 года в городе Карачи (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Пакистана, второе место заняла сборная ФРГ, бронзовым призёром чемпионата стала сборная Австралии.

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1980 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1980 на сайте todor66.com

1980
Январь 1980 года
1980 год в Пакистане
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Карачи